Фатер

 Фатер, Иссахар (1912—2004) — польско-израильский дирижёр, музыковед, критик.
 Фатер, Иоганн Северин (1771—1826) — немецкий лингвист и теолог.